Котороая () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Черцешть.
 Котороая () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Волояк.